Hornok László (1941–1991) kertészmérnök, egyetemi tanár
 Hornok László (1947) agrármérnök, mikrobiológus, növénypatológus, egyetemi tanár